Гяур:
 Гяур — презрительное название немусульман у турок, искажённое арабское «кяфир» () — отрицающий Бога, язычник, в исламе — неверный.
 «Гяур» () — поэма Джорджа Байрона, написанная в мае—ноябре 1813 года.

См. также 
 Гяур-кала — древнейший известный город Центральной Азии.
 Гяуров